Joaquim Abargues i Feliu
 Juan Víctor Abargues de Sostén (València, 1845 — Madrid?, 1920), diplomàtic, arquitecte i explorador espanyol 
 Molí d'Abargues, molí paperer al barranc de Bartxell, del municipi d'Alcoi (comarca del Comtat)